Il doppio del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrici Anne Smith e Virginia Ruzici che hanno battuto in finale Ilana Kloss e Betty-Ann Dent 7-5, 4-6, 7-5.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1979